Lim är ett koreanskt efternamn. Den 31 december 2014 var 158 personer med efternamnet Lim bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lim
Personer utan angiven nationalitet är från Sydkorea

Män
 Lim-Johan, Johan Erik Olsson (1865–1944), svensk naiv målare, träskulptör och fotograf
 Lim Chang-yong (född 1976), basebollspelare
 Lim Hyo-jun (född 1996), skridskoåkare, shorttrack
 Lim Hyun-Gyu (född 1985), MMA-utövare
 Lim Jin-suk (född 1968), handbollsspelare
 Lim Jong-Chun (född 1978), landhockeyspelare
 Lim Jung-Woo (född 1978), landhockeyspelare 
 Lim Sun-dong (född 1973), basebollspelare
 Won-Sup Lim (född 1943), taekwondo-pionjär i Sverige
 Lim Yo-Hwan (född 1980), dataspelare

Kvinnor
 Lim Jeong-hee (född 1981), sångerska
 Lim Jeong-Sook (född 1972), landhockeyspelare
 Lim Kye-Sook (född 1964), landhockeyspelare
 Lim Mi-kyung (född 1967), handbollsspelare
 Lim O-kyeong (född 1971), handbollsspelare
 Lim Su-jeong (född 1986), taekwondoutövare och kickboxare
 Lim Xiaoqing (född 1967), kinesisk-svensk badmintonspelare

Källor

Koreanska efternamn
WP:Projekt Korea